Wanderer (Wanderer Werke AG) — немецкая автомобилестроительная компания, выпускала легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, микроавтобусы и другую технику. Штаб-квартира компании располагалась в Аугсбурге (Германия).

Основана в Хемнице в 1896 году Йоханом Винкльхофером (Johann Baptist Winklhofer) и Рихардом Янике (Richard Adolf Jaenicke), изначально называлась по именам основателей — Winklhofer & Jaenicke. В 1911 году фирма получила наименование от  (путник, странник). В 1932 году вошла в концерн Auto Union AG в который также входили Audi, DKW и Horch. Окончательно упразднена в 1945 году.

Модельный ряд

Литература 
 Gerhard Mirsching: Wanderer. Die Geschichte des Hauses Wanderer und seine Automobile. Verlag Uhle & Kleimann, Lübbecke 1981, ISBN 3-922657-13-3.
 Hans-Christian Schink und Tilo Richter: Industriearchitektur in Chemnitz 1890–1930. Hrsg. v. Deutschen Werkbund Sachsen e.V., Thom-Verlag, Leipzig 1995, ISBN 3-930383-10-1.
 Thomas Erdmann: Wanderer Automobile. Verlag Delius Klasing, Bielefeld 2008, ISBN 3-7688-2522-1.
 Jörg Feldkamp, Achim Dresler (Hrsg.): 120 Jahre Wanderer 1885–2005. Ein Unternehmen aus Chemnitz und seine Geschichte in der aktuellen Forschung. Zweckverband Sächsisches Industriemuseum, Chemnitz 2005, ISBN 3-934512-13-5.
 Heiner Matthes, Jörn Richter (Hrsg.): Siegmar-Schönau. Die Stadt vor der Stadt. Eine Chemnitzer Stadtteilgeschichte zu Siegmar, Schönau, Reichenbrand und Stelzendorf. 2. Auflage, Verlag Heimatland Sachsen, Chemnitz 2004, ISBN 978-3-91018642-2.

Ссылки 
 Dieter Wildt „Unternehmer sind keine Unterlasser“ Hundert Jahre Wanderer-Werke AG (PDF 98kb)
 www.historisches-chemnitz.de  Über die Wanderer-Werke
 Die Wanderer-Werke vorm. Winklhofer & Jaenicke AG
 Hitlers letzte Maschinen

Audi
Автомобилестроительные компании Германии
Исчезнувшие компании Германии